„Blue Neighbourhood“ (в превод: Син квартал) е първият студиен пълнометражен албум на австралийския изпълнител и текстописец Трой Сиван. Предшестван е от мини-албума Wild.

Песни 
Станд

Deluxe версия

Target версия

Източници 

Музикални албуми от 2015 година